Příjmení McCord nese více různých osobností:

 AnnaLynne McCord (* 1987) – americká herečka a modelka
 James McCord (1919–1990) – presbyteriánský duchovní a teolog
 Kent McCord (* 1942) – americký herec